Gona (Nieuw-Guinea)
 Gona (site), archeologische plaats in Ethiopië
 Gona (rivier), rivier in Ethiopië